Ко́бозев — русская фамилия.

Известные носители 
 Кобозев, Алексей Владимирович (род. 1967) — советский футболист.
 Кобозев, Евгений Вячеславович (род. 1990) — российский футболист.
 Кобозев, Евграф Николаевич (1851—1912) — генерал-лейтенант.
 
 Кобозев, Михаил Иоаннович (Михаил Благиевский; 1874—1937) — святой Русской православной церкви.
 
 
 Кобозев, Сергей Викторович (1964—1995) — советский боксёр-профессионал.
 Кобозев, Эдуард Иванович (род. 1979) — российский футболист.

 Кобозев — революционный псевдоним народовольца Ю. Н. Богдановича.

Женщины 
 Кобозева, Ирина Михайловна (род. 1950) — российский лингвист, профессор.

См. также